Patrie libre (    , Azat Hayrenik kusaktsutyun ) en abrégé ԱՀԿ ou AHK est un parti politique dans l'état non-reconnu du Haut-Karabagh . Le parti a été fondé le 29 janvier 2005. Initialement, le parti était composé de quatre présidents : Arayik Harutyunyan, Arthur Tovmasyan, Rudik Hyusnunts et Arpat Avanesyan .

Idéologies 
Le parti est classé au centre-droit de l'échiquier politique. Le parti plaide pour le développement économique, la préservation de la langue, la réforme du système éducatif et soutient le patriotisme. Le parti estime que le développement économique aidera à atteindre l'indépendance de la nation, tout en renforçant l'établissement de la société civile et de la démocratie .

Membres du conseil d'administration 

 Harutyunyan Araik
 Petrossian Gagik
 Tovmasyan Arthur
 Avanesyan Arpat
 Hyusnunts Rudik
 Jivanian Hovik
 Romela Dadayan
 Kasparian Grigory
 Harutyunyan Valery
 Petrossian Karlen
 Esayan Samvel
 Adamian Karen
 Azatyan Kamo
 Alibabyan Gennady
 Hameau d'Alaverdyan
 Aghajanyan Anaïda
 Aghajanyan Samvel
 Virabyan Samvel
 Aroustamian Arto
 Vigen d'Arushanyan
 Asryan Murad
 Asryan Asya
 Avanesyan Ivan
 Beglaryan David
 Beglaryan Erik
 Gasparian Grigori
 Grigorian Aram
 Grigorian Garry
 Grigorian Oleg
 Arthur Dadasian
 Israélien Rudolf
 Israélien Ruslan
 Galstyan Armo
 Khachatryan Qajik
 Tsaturyan Armen
 Hayrapetyan Aleksey
 Nasibyan Hrachik
 Haroutiounian Stanislav
 Mirzoyan Artak
 Mikaelyan Vladimir
 Mikaelyan Arsen
 Mkhitaryan Artush
 Mnatsakanyan Serob
 Narimanyan Kamo
 Poghosyan Vahram
 Hayrapetyan Susanna
 Sumbat saryen
 Michael Virabian
 Vardges Ulubabyan
 Qocharyan Kamo
 Ohanian Armen
 Petrossian Arthur
 Hakobian Anna
 Ohanjanian Ararat

Parti politique fondé en 2005